Miejscowości w USA:
 Slayton – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Murray
Gminy w USA:
 Slayton Township – township w stanie Minnesota, w hrabstwie Murray